Прову́лок Пу́шкіна — назва провулків у населених пунктах України та інших країн колишнього СРСР.



Сучасні вулиці 
 Провулок Пушкіна — провулок у Гайсині.

Колишні назви 

 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Йовівського у місті Бориспіль.
 Провулок Пушкіна — колишня назва вулиці Печерської у смт Велика Димерка.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Павла Чубинського у місті Волочиськ.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Ямпольського у місті Дніпро.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Йосипа Сліпого у місті Дубно.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Пшеничного у місті Дунаївці.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Костельного у місті Здолбунів.
 Провулок Пушкіна — колишня назва вулиці Лемківської у місті Золочів.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Миколи Садовського у місті Кропивницький.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Відродження у місті Любомль.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Кобзаря у місті Павлоград.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Героїв поліції у місті Рівне.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Паломників у місті Умань.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Олексія Скоблі у місті Хмельницький.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Василя Захарченка у місті Черкаси.
 Провулок Пушкіна — колишня назва провулку Олега Панчука у місті Чернівці.

Провулок Пушкінський 

 Провулок Пушкінський — колишня назва провулку Василя Стуса у смт Костянтинівка.
 Провулок Пушкінський — колишня назва провулку Вільного у місті Краснокутськ.
 Провулок Пушкінський — колишня назва провулку Храмового у місті Роздільна.

Див. також 
 Вулиця Пушкіна
 Пушкінська вулиця
 Проспект Пушкіна
 Бульвар Пушкіна
 Пушкінський провулок